Die First Division 1950/51 war die 36. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 14. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Żabbar St. Patrick Absteiger FC Birkirkara. St. Patrick war erstmals im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

195051
Fußballsaison 1950/51